Fritz Kirchner (chemicus) chemicus
Fritz Kirchner (componist), Duits componist